Холиок — многозначный термин.

 Холиок, Джордж Якоб (1817—1906) — английский публицист и деятель рабочего движения.
 Холиок, Кит (1904—1983) — новозеландский политик.
 Холиок, Элизур

Топоним

 Холиок (гора)
 Холиок (Колорадо)
 Холиок (Массачусетс)
 Холиок (тауншип, Миннесота)